Список отцов Церкви

 Киприан Карфагенский †258
 Антоний Великий (Египетский) †356
 Иларий Пиктавийский †367
 Ефрем Сирин †373
 Афанасий Великий (Александрийский)  †373
 Кирилл Иерусалимский †386
 Макарий Великий †391

 Григорий Нисский †ок. 394
 Амфилохий Иконийский †ок. 394 
 Амвросий Медиоланский †397
 Епифаний Кипрский †403
 Иероним Стридонский †420
 Аврелий Августин †430
 Кирилл Александрийский †444
 Исидор Пелусиотский †ок. 449

 Григорий Великий †604
 Максим Исповедник †662
 Исидор Севильский †636
 Исаак Сирин †ок. 700
 Иоанн Дамаскин †753

Особо почитаются Три великих святителя:
 Василий Великий (Кесарийский) †379
 Григорий Богослов (Назианзин) †389
 Иоанн Златоуст †407